Гли́нский (, , ) — русская, польская, украинская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Глинские — княжеский род.
 Глинский, Александр (ум. после 1399) — вместе со своим отцом Мансуром, сыном ордынского князя Мамая, родоначальник рода князей Глинских.
 Глинский, Александр Николаевич  (1910—1986) — советский хозяйственный работник местного уровня.
 Глинский, Богдан Фёдорович (ум. 1509 или 1512) — князь из рода Глинских, наместник черкасский (1488—1495) и путивльский (1495—1497). Один из атаманов украинских казаческих отрядов и руководитель военных походов против крымских татар.
 
 
 Глинский, Венчислав (1921—2008) — польский актёр театра, радио, кино и кабаре.
 Глинский, Винсент (1895—1975) — американский скульптор и живописец российского происхождения.
 Глинский, Владимир Валерьевич (род. 1967) — российский поэт, писатель, переводчик.
 Глинский, Владислав Витальевич (род. 2000) — белорусский футболист.
 Глинский, Геннадий Фёдорович (род. 1944) — электрофизик, специалист в области электродинамики, квантовой теории поля, физики полупроводников.
 Глинский, Генрих — польский публицист XIX века, сотрудник петербургского издания «Kraj».
 Глинский, Григорий Николаевич (1842—1884) — профессор Казанского университета по кафедре химии.
 
 Глинский, Казимир (1850—1920) — польский писатель-беллетрист, поэт, драматург и романист.
 Глинский, Лев Борисович (XV век) — литовский вельможа.
 
 
 Глинский, Пётр (род. 1954) — польский политик, министр культуры и национального достояния Польши.
 Глински, Роберт (род. 1952) — польский кинорежиссёр.
 Глинский, Сергей Николаевич (1913—1978) — Герой Советского Союза.
 Глинский, Станислав Мартынович (1894—1937) — советский разведчик.
 Глинский, Теофан (1806—1893) — галицкий украинский писатель, публицист, культурный и общественный деятель.
 Глинский, Юрий Васильевич (ум. 1547) — князь, кравчий и боярин.

 Глинский-Сафронов, Виктор Иванович (1883—1945) — российский флейтист и педагог.



Топонимы 
 Глинский сельский совет — входит в состав Козовского района Тернопольской области Украины.
 Глинский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области Украины.

Примечания